Costur kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Costur (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Costur (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar